Vecchi ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto Vecchi (1936–2022), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Bologna
 Johannes E. Vecchi (1931–2002), argentinischer Ordensgeistlicher
 Lorenzo Vecchi (vor 1564–1628), italienischer Kapellmeister und Komponist
 Luciano Vecchi (* 1961), italienischer Politiker
 Orazio Vecchi (1550–1605), italienischer Kapellmeister und Komponist
 Paolo Vecchi (* 1959), italienischer Volleyballspieler
 Roberto Vecchi (1935–2007), Schweizer Militär
 Stefano Vecchi (* 1971), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Villiam Vecchi (1948–2022), italienischer Fußballspieler und -trainer

Vecchi ist außerdem eine der beiden Hauptgruppen von Figuren in der Commedia dell’arte

Siehe auch:
 De Vecchi